Federico Incardona – compositore italiano
 Giuseppe Incardona – politico italiano
 Nunzio Incardona – filosofo italiano
 Rocco Incardona – scultore, pittore e poeta italiano